Gisela de Austria (Viena, 12 de julio de 1856-Múnich, 27 de julio de 1932) fue archiduquesa de Austria y princesa de Hungría y Bohemia por ser la segunda hija del emperador Francisco José I de Austria y de su esposa, la duquesa Isabel en Baviera, más conocida como Sissi. Por matrimonio fue princesa de Baviera.

Infancia 

A pesar de que había sido bautizada Gisella, con dos L, ella siempre escribía su nombre con una L. Su nombre fue elegido para conmemorar a la princesa Gisela de Baviera, que se casó con el rey Esteban I de Hungría y unió la corona de Baviera y Hungría.
 
En la educación de los hijos, Isabel de Baviera y su suegra, Sofía de Baviera, tenían fuertes desacuerdos, ya que esta última se creía con el derecho de seguir educándolas sin consultar a su nuera. Esto le supuso una educación marcada por un catolicismo exacerbado. Cuando la emperatriz llevó a sus hijas, Sofía y Gisela, en una visita de Estado a su amada Hungría, las niñas enfermaron gravemente y la mayor murió con sólo dos años. Sissi fue culpada por su suegra del incidente y cayó en un estado grave de depresión.

Matrimonio 
El 20 de abril de 1873, en Viena, Gisela contrajo matrimonio con el príncipe Leopoldo Maximiliano de Baviera, hijo del príncipe regente Leopoldo de Baviera, convirtiéndose en princesa de Baviera. El matrimonio fue mal visto por muchos como una desventaja para una hija del emperador. La pareja se fue a vivir a Múnich.
 
Cuando se fue, el hermano de Gisela, Rodolfo, lloró mucho la pérdida de su compañera de la infancia, así como también Francisco José se vio conmovido. Isabel se mostró contraria al matrimonio de su hija a una edad tan joven (Gisela sólo tenía quince años de edad), pero cuando se dio cuenta de que estaba realmente enamorada, ayudó en la decisión de que su hija se casara -convenciendo a su marido y también a su hijo- con Leopoldo, quien antes del compromiso se había prometido a la princesa Amalia de Sajonia-Coburgo-Gotha. Posteriormente Amalia se casaría con Maximiliano Manuel de Baviera, hermano de Isabel.

El matrimonio fue feliz, y Gisela se salvó del destino de sufrimientos que su madre había padecido.

Descendencia 
La pareja tuvo cuatro hijos:
 Isabel María (1874-1957), quien se casó con el conde Luis Felipe Otón de Seefried auf Buttenheim.
 Augusta María (1875-1964), quien se casó con José Augusto de Austria, archiduque de Austria.
 Jorge (1880-1943), quien se casó con la archiduquesa Isabel de Habsburgo-Teschen (anulado en 1913).
 Conrado (1883-1969) se casó con la princesa Bona Margarita de Saboya-Génova (1896-1971).

Primera Guerra Mundial 
Durante la Primera Guerra Mundial, funcionó un hospital militar en su palacio mientras su marido era mariscal de campo en el frente oriental. Cuando estalló la revolución en 1918, toda su familia huyó de la ciudad, pero Gisela se quedó y participó en 1919 en las elecciones para la Asamblea Nacional de Weimar, donde votaron, por primera vez, las mujeres mayores de 20 años.

Viudez y muerte 
Gisela y su marido celebraron sus bodas de oro en 1923. Su marido murió en 1930 y Gisela le sobrevivió por dos años, falleciendo a la edad de 76 años en Múnich, Alemania, el 27 de julio de 1932. Está enterrada al lado de su marido en la Iglesia de San Miguel de Múnich.

Ancestros

Distinciones honoríficas

Imperio austrohúngaro 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada.
 1898: Dama gran cruz de la Orden de Isabel.

Reino de Baviera 
 Dama de honor de la Orden de Teresa.
 Dama de la Orden de Santa Isabel.

Extranjeras 
 29 de enero de 1863: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España).
 Dama de la Real Orden de Santa Isabel ( Reino de Portugal).

Referencias

Bibliografía 
 Leopold Prinz von Bayern: Lebenserinnerungen (Memorias).
 Martha Schad: Kaiserin Elisabeth und ihre Töchter, Piper 2006 (Emperatriz Isabel y sus hijas).
 Friedrich Weissensteiner: Liebeshimmel und Ehehöllen, Heyne 2000

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Princesas de Baviera por matrimonio
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Damas de honor de la Orden de Teresa
Damas grandes cruces de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Santa Isabel
Católicos de Austria
Francisco José I de Austria
Fallecidos en Múnich